Lourdes, een plaats in Zuid-Frankrijk
 Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, een bedevaartsoord in Lourdes
 Lourdesgrot
 Station Lourdes
 Lourdes (Canada), in de provincie Newfoundland en Labrador
 Lourdes (Colombia)
 Lourdes (Paraguay)
 Lourdes (São Paulo)
 Lourdes (film), Beste Film op het Vienna International Film Festival in 2009
 Lourdes (voornaam)